Боссабол () — командная бельгийская игра, которая объединяет в себе капоэйра, пляжный волейбол, акробатику, трюки на батуте, футбол, воздушную гимнастику. Играется на надувной площадке с батутом на каждой стороне сетки, батуты позволяют игрокам прыгать достаточно высоко, чтобы перебросить мяч через сетку и набрать очки. Концепция игры была разработана в 2002—2004 годах Филипом Ейкмансом, бельгийцем, проживающим в Испании. Невзирая на свое происхождение в Испании, впервые игру представили публике в Нидерландах и Бельгии.

Правила 
В боссабол играют две команды численностью от четырех до пяти человек, которые бросают мяч через сетку, похожую на волейбольную. Все игроки находятся на надувном батуте, что позволяет прыгать на высоту до 3 метров. Высота сетки между обоими полями меняется в зависимости от уровня: профессионалы, промежуточные, начинающие или дети. Игрокам не разрешается прикасаться к сетке, и они всегда должны иметь хотя бы одну часть тела на своей стороне. В игре разрешены удары и передачи с помощью какой угодно части тела, но самое главное условие — лимит касаний предусмотрен всего 5 раз на одну команду. К примеру, во время розыгрыша каждого мяча игроку разрешено касание рукой — 1 раз, головой и ногой — по 2 раза. «В поле», которое огорожено надувным валиком, имеет право находиться только один игрок, другие играют за его пределами. Игра проходит на огромном надувном мате, который разделен волейбольной сеткой. По обе стороны от сетки есть специальные круглые углубления, в которых помещены батуты. Практически всё время участники игры проводят в воздухе — совершают всевозможные перевороты через голову, принимают и отбивают мяч ногами и руками. Игру сопровождает зажигательная музыка, которая делает её еще более зрелищной и динамичной. Матчи судит «самба-рефери», больше напоминающий не судью, а ди-джея. Который также следит за звуковым сопровождением игры.

Очки начисляются по 2 критериям и 2 видам спорта:
 Волейбольная техника:
1 очко — мяч упал на поле соперника

3 очка — мяч упал на батут соперника

 Футбольная техника:
3 очка — мяч упал на поле соперника

5 очков — мяч упал на батут соперника

Международные соревнования 
С 2005 года было проведено семь международных чемпионатов.

Примечания 

Спорт в Бразилии
Командные виды спорта